Мо́нола () — бывшая железнодорожная станция на 8,05 км линии Попово — Высоцк.

Располагалась в Высоцком городском поселении Выборгского района Ленинградской области, в 8,05 километрах от станции Попово. С северной стороны пути расположен фундамент бывшего финского пассажирского здания.
Станция была открыта 16 февраля 1926 года. На станции имели остановку несколько пар пригородных поездов в сутки. От западной части станции отходил подъездной путь к причалу в бухте Большая Пихтовая () Финского залива, а также к лесоскладу. От оси станции начинался двухпутный участок перегона Монола — Уурас, проложенный для удобства обслуживания порта Uuras, для которого, собственно, и была  проложена ветка .

После Великой Отечественной войны и передачи территории СССР станция не восстанавливалась. В 2000-х гг. участок от Выборга до Высоцка был модернизирован, и на этом же участке ближе к станции Попово была создана новая техническая грузовая станция Пихтовая.

Примечания

Ссылки 
 Монола на топографической карте 2001 года
 Паспорт остановочного пункта Щербаково на railwayz.info
 Железная дорога на финских довоенных топографических картах 1940 и 1942 гг.

Галерея 

Железнодорожные станции, открытые в 1926 году
Бывшие железнодорожные станции
Железнодорожные платформы по алфавиту
Закрытые и разобранные станции